Shinobi (忍び) é um termo sinônimo de ninja. 

Shinobi pode referir-se também a:
 Shinobi: Heart Under Blade - filme japonês
 Personagem do jogo eletrónico Ragnarok Online
 Shinobi (jogo eletrônico) - jogo arcade da Sega lançado em 1987.
 Shinobi (série) - série de jogos da Sega baseado em ninjas.

Desambiguação